Piotr Starzyński (ur. 1950) – polski działacz opozycji
 Piotr Starzyński (ur. 2004) – polski piłkarz